Loye steht für:

 La Loye, französische Gemeinde, Département Jura, Region Franche-Comté, Frankreich
 Loye, Fluss und Dorf im Memeldelta

Loye ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz zur Loye (1888–1981), deutscher Politiker (NSDAP)
 Pierre Loye (* 1945), Schweizer Maler und Bildhauer

Siehe auch:
 La Vieille-Loye
 Loye Miller
 Loy
 Leue